«Племянники Дональда» — это мультфильм о Дональде Даке, в котором Дональда посещают его три племянника: Хьюи, Дьюи и Луи. Этот мультфильм — первое появление Хьюи, Дьюи и Луи в анимации. Короткометражка и три племянника были идеей Эла Талиаферро, автора комикса «Глупая симфония» с участием Дональда Дака. Отдел историй The Walt Disney Productions 5 февраля 1937 года отправил Талиаферро служебную записку, в которой признал его источником идеи для запланированного короткометражного фильма. Впоследствии Талиаферро представил племянников в своем комиксе, который к тому времени уже был переименован.

Сюжет 
Дональд получает открытку от своей сестры Дамбеллы о том, что к нему приедут его племянники. Вначале Дональд был рад их видеть, но вскоре мальчики начинают доставлять ему проблемы. Дональд консультируется по этому вопросу в серии под названием «Современное обучение детей» и пытается использовать предложения, чтобы установить контроль над своими племянниками, но все только ухудшается. Дональд видит страницу, на которой написано: «В конце концов, маленькие дети — это только ангелы без крыльев». Это настолько выводит Дональда из себя, что он рвёт книгу. В течение всего мультфильма Билли, Вилли и Дилли подшучивают над своим дядей Дональдом, что того раздражало, и наносят значительный ущерб всему дому. Некоторые из их проступков включают в себя:

 Игра в крокет на трехколесных велосипедах в гостиной Дональда, а также разбивание ваз, ламп и окон.
 Пока Дональд играет на пианино, пытаясь успокоить своих племянников, мальчики выбирают инструменты, чтобы играть вместе с ним, однако Вилли использует свой тромбон, чтобы запустить яблоко в Дональда, а Билли использует свою виолончель, чтобы спроецировать свой лук на Дональде.
 Пока Дональд играет «Pop Goes the Weasel» на пианино, Билли наполняет его сумку водой, а Дилли стреляет в него из рогатки(а пока он играет на гармони с целью замаскировать проказу).
 Дают Дональду пирог, полный палящей горячей горчицы, затем они обливают его водой и опрыскивают его лицо огнетушителем, затем бросают в него свою книгу и едут на своих трехколесных велосипедах.

Медиа 
Хьюи, Дьюи и Луи упоминаются в Walt Disney’s Funny Factory With Huey Dewey & Louie. Том 4

Роли озвучивали 
 Кларенс Нэш: Дональд Дак, Хьюи, Дьюи и Луи.

Ссылки

Примечания 

Рисованные мультфильмы США 1938 года
Дональд Дак
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем
Мультфильмы по сценариям Карла Баркса